Langley är ett efternamn

Personer med efternamnet

 Samuel Pierpont Langley (1834–1906), amerikansk astronom
 John Newport Langley (1852–1925), engelsk fysiolog 
 John Langley (ishockeyspelare) (1896–1967), en amerikansk ishockeyspelare